IMG est un sigle pouvant signifier :
 indice de masse grasse ;
 interne de médecine générale, en France ;
 interruption médicale de grossesse ;
 International Management Group ;
 IMG Models (où IMG signifie International Management Group), une agence de mannequins ;
 IMG, un groupe de fest-noz gallo.

img est une abréviation pouvant signifier :
 .img, l'extension de nom de fichier d'un format d'image disque ;
 img,  un élément HTML désignant une image.